Monterrey e Monteirinho é uma dupla sertaneja do Brasil formada em meados dos anos 1980.

Discografia 
(1980) Pingo de Gente
(1982) Fortuna Maior
(1985) Eu e a Andorinha
(1990) Monterrey e Monterinho

Ligações externas
Monterrey e Monteirinho

Duplas sertanejas